L'Occupazione giapponese di Singapore fu un avvenimento svoltosi durante la seconda guerra mondiale, e che ebbe luogo tra il 1942 e il 1945. 

Il periodo di occupazione nipponica iniziò in seguito alla battaglia di Singapore, durante la quale le truppe dell'esercito imperiale giapponese sgominarono le forze armate britanniche presenti nella città portuale, la quale ricopriva un ruolo di primaria importanza strategica e commerciale, tanto da essere soprannominata la Gibilterra d'oriente. 

Gli occupanti assegnarono il nome di Shōnan (昭南) all'isola di Singapore, che divenne colonia dell'Impero del Grande Giappone. Singapore tornò sotto il dominio britannico dopo la sconfitta del Giappone nella Guerra del Pacifico (1941-1945) e la conseguente vittoria degli Alleati.

Antefatto

Il Giappone era intenzionato a espandere il proprio dominio e a tal proposito giustificò la sua politica militare aggressiva con la scusa di voler liberare l'Asia sud-orientale e il Pacifico dalla presenza del colonialismo statunitense e britannico. 

Il 31 dicembre 1942 fu il giorno del successo giapponese nella Campagna della Malesia, che spalancò le porte al dominio del Sol Levante nella penisola malese. Tuttavia gli Alleati provvidero a distruggere il ponte che attraversando lo Stretto di Johor collegava la penisola con Singapore, affinché sull'isola si potesse organizzare una manovra difensiva anti-giapponese. Infatti nell'isola era situata la principale base militare britannica del Sud-est asiatico, e le forze Alleate credevano di poter resistere all'offensiva nemica. 

L'8 febbraio 1942 i giapponesi agli ordini del generale Tomoyuki Yamashita diedero inizio all'invasione del piccolo territorio singaporiano. Il contingente anglosassone comandato da Sir Arthur Percival si arrese il 15 febbraio seguente. L'esercito giapponese quindi completò la conquista di Malesia e Singapore in soli due mesi. Il primo ministro del Regno Unito Winston Churchill definì tale sconfitta come la peggior disfatta della storia britannica.

La dominazione giapponese
Durante il periodo in cui Singapore fu posta sotto la giurisdizione nipponica, i colonizzatori si macchiarono di una lunga serie di barbarie e crimini di guerra, soprattutto per mezzo della Kempeitai, ovvero la polizia militare imperiale giapponese. 

Il 10 ottobre 1943, la Kempeitai arrestò e torturò ben 57 cittadini singaporiani, con l'accusa di aver collaborato con gli incursori anglo-australiani che poche settimane prima avevano causato l'affondamento di alcune navi della marina imperiale giapponese presso il porto dell'isola; tra i civili ingiustamente incolpati, furono in 15 a morire in carcere a causa dei maltrattamenti subiti. L'evento è passato alla storia con il nome di Double Tenth incident, ma non fu certo l'unico caso di violenza compiuto dai giapponesi a Singapore, i quali vigilavano le strade della città e perseguitavano in special modo i cittadini di etnia cinese. 

Gli invasori tentarono inoltre di imporre la propria cultura in maniera coercitiva: insegnando la lingua giapponese nelle scuole e, obbligando gli studenti a rivolgersi verso Tokyo cantando Kimi ga yo, l'inno nazionale nipponico. 

A peggiorare la situazione fu la crisi economica dovuta alla dominazione giapponese. Infatti a causa dell'inflazione i generi alimentari e tutti gli altri beni di largo consumo subirono un notevole incremento dei prezzi. I cibi più diffusi divennero la patata dolce e la tapioca, assai più economici del riso. 

Nella primavera del 1942 i soldati giapponesi e circa 20 000 prigionieri di guerra britannici e australiani, cominciarono la costruzione di un tempio shintoista (神社, Jinja) in un'area boschiva di Singapore. La struttura aveva lo scopo di commemorare le vittime giapponesi perite durante la recente campagna malese.  Il santuario ricalcava lo stile architettonico del Tempio di Yasukuni, edificio sacro di Tokyo in cui si venerano le anime dei soldati che hanno dato la vita per l'Imperatore del Giappone. La nuova struttura fu completata e inaugurata nel settembre 1942. Nei pressi del santuario shintoista, fu concessa la realizzazione di un luogo di culto cristiano nel quale anche i prigionieri britannici potessero onorare i propri connazionali caduti in battaglia. Il tempio giapponese fu smantellato quando a causa dei bombardamenti atomici di Hiroshima e Nagasaki del 6 e 9 agosto 1945, l'imperatore in carica Hirohito, nel suo celebre discorso alla nazione, annunciò la resa del Giappone, formalizzata circa un mese più tardi.  Singapore tornò così sotto il controllo dei britannici, dopo oltre tre anni di occupazione nipponica.

Note

Voci correlate 
 Storia di Singapore
 Storia del Giappone
 Colonialismo giapponese
 Battaglia di Singapore
 Bombardamento di Singapore (1944-45)
 Guerra del Pacifico (1941-1945)
 Strategia di Singapore
 Campagna della Malesia
 Nazionalismo giapponese
 Periodo Shōwa

Teatro del Pacifico della seconda guerra mondiale
Giappone nella seconda guerra mondiale
Singapore
Colonialismo giapponese
Storia di Singapore